La città è salva (The Enforcer) – film del 1951 diretto da Bretaigne Windust e Raoul Walsh
 Cielo di piombo, ispettore Callaghan (The Enforcer) – film del 1976 diretto da James Fargo
 The Enforcer – album dei Warrant del 1985